RST est un sigle qui peut signifier :
 Romance Standard Time, fuseau horaire correspondant également au CET (Central European Time) ;
 Rhetorical Structure Theory, théorie née de la linguistique computationnelle ;
 Le code RST (Readability, Strength, Tone), utilisé par les radioamateurs pour donner les caractéristiques d'un signal reçu ;
 ReStructuredText, un langage de balisage léger utilisé notamment dans la documentation du langage Python ;
 Renault Sport Technologies une branche du constructeur automobile français Renault ;
 Radio sol-train un système analogique de télécommunication utilisé sur le réseau ferré français.

RST est une abréviation qui peut signifier :
 River Spook Team
 Reset